Колбаса́:
 Колбаса — пищевой продукт.
 Колбаса — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области России.
 Колбаса, Михаил Ефремович (1908—1945) — сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, Герой Советского Союза.
 Трамвайная колбаса — на старых трамвайных вагонах — рукав (шланг) воздушной магистрали пневматического тормоза. Сзади последнего вагона свободный конец рукава закреплялся, отчего изогнутый полукругом рукав приобретал сходство с кольцом колбасы. В настоящее время колбасой нередко называют длинную трамвайную сцепку цилиндрической формы. Прицепившись или повиснув на трамвайной колбасе, можно ехать на трамвае, находясь вне салона.

См. также 
 Колбасы — село в Каркаралинском районе Карагандинской области Казахстана.